Naselja u BiH:
 Zlokuće (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Zlokuće (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj